Marchandise peut faire référence à :

 Une marchandise, objet qui est produit ou acheté en quantité pour être revendu avec un bénéfice.

Toponymes 
 :
 Gare de Grenelle-marchandises, ancienne gare française, à Paris.
 Gare de Metz-Marchandises, ancienne gare ferroviaire française, située à Metz.
 , bois près de Seraing, en Belgique.
 rue des Marchandises, à Nantes.

Personnalités 
 Charlotte Marchandise, désignée par LaPrimaire.org en 2016 pour l'élection présidentielle française de 2017 et candidate à la primaire populaire en 2022.

Autres 
 Fétichisme de la marchandise
 Transport de marchandises 
 Manutention des marchandises 
 Balance des marchandises 
 Halle à marchandises